Kabinett von Kahr bezeichnet verschiedene Landesregierungen Bayerns unter Gustav Ritter von Kahr:
Kabinett von Kahr I (1920)
Kabinett von Kahr II (1920–1921)